Balogh Andor (1846–1887) országgyűlési gyorsíró, ügyvéd, újságíró
Balogh Andor (1886–1949) államtitkár-helyettes; munkásbiztosító-társasági igazgató
Balogh Andor (1888–?) református lelkész